Spigno steht für:

 Spigno Monferrato, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Spigno Saturnia, eine Gemeinde in der Provinz Latina in der italienischen Region Latium